Чемпіонат України з футболу серед аматорів 2008 удванадцяте проводився під егідою ААФУ, тривав з 29 квітня по 18 вересня 2008 року.

Груповий турнір

Група 1 

Команда «Сокіл» (Бережани) знялася з турніру після 8-го туру.

Найкращі бомбардири:  і  («Сокіл» Золочів),  («Карпати» Яремче) — по 4.

Група 2 

Найкращий бомбардир:  («ПТП ІНАПіК» Дунаївці) — 4.

Група 3 

Найкращий бомбардир:  («Зірка» Київ) — 8.

Група 4 

Команда «Дніпро-75» (Дніпропетровськ) заявилася на сезон 2008/09 у другу лігу, тому знялася з розіграшу серед аматорів.

Найкращі бомбардири:  («Локомотив» Куп'янськ),  («Дніпро-75» Дніпропетровськ) — по 4.

Група 5 

Команда «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь) знялася з турніру після 5-го туру.

Найкращі бомбардири:  («Мир» Горностаївка), ,  і  («Бастіон» Іллічівськ) — по 4.

Стикові матчі за вихід до фіналу 
Відповідно до регламенту, в фінальний турнір напряму попали переможці груп і найкраща з команд, які фінішували другими. Ще два місця розіграли у стикових матчах решта других команд в своїх групах.

|}

Фінальний етап

Група А 
м. Чернівці (13 вересня — 16 вересня 2008 року)

Команда «Сокіл» (Золочів) не змогла приїхати в Чернівці через фінансові труднощі.

Найкращий бомбардир:  (ФК «Лужани») — 2.

Група Б 
смт. Кіцмань (13 вересня — 16 вересня 2008 року)

Найкращі бомбардири:  («Мир» Горностаївка),  («Торпедо» Миколаїв) — по 3.

Фінал

Найкращі бомбардири

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2008—2009
 Кубок України з футболу 2008—2009
 Кубок України з футболу серед аматорів 2008

Джерела 
 Чемпіонат України серед аматорів 2008. Група 1 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2008. Група 2 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2008. Група 3 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2008. Група 4 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2008. Група 5 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2008. Стикові матчі — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2008. Група А — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2008. Група Б — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат ААФУ
 Чемпіонат України 2008 серед аматорів
 Аматори. У фіналі – «Лужани» і «Торпедо»
 «Лужани» – чемпіон країни серед аматорів!

2008 у футболі
2008 в українському спорті